Колбасьев — русская фамилия, образована от слова «колбаса».

Известные носители
 Колбасьев, Александр Евгеньевич (1890—1976) — морской лётчик, участник Первой мировой и Гражданской войны в России.
 Колбасьев, Евгений Викторович (1862—1918) — русский изобретатель в области военно-морского дела, капитан 1 ранга Российского императорского флота, отец А. Е. Колбасьева и дядя С. А. Колбасьева.
 Колбасьев, Сергей Адамович (1899-1937/1938) — офицер Российского императорского флота, русский поэт, прозаик и переводчик советского периода, советский дипломат, пропагандист джаза.

Ссылки